Alvisi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Alvisi (1887–1951), italienischer Reiter 
 Eleonora Alvisi (* 2003), italienische Tennisspielerin
 Giulio Alvisi (1894–1918), italienischer Leichtathlet 
 Juri Alvisi (* 1977), italienischer Radsportler